Ikonenmuseum steht für:

 Frankfurter Ikonenmuseum
 Ikonen-Museum Recklinghausen
 Ikonenmuseum Schloss Autenried
 Ikonenmuseum Biedenkopf

Siehe Ikone#Ikonensammlungen und -museen